Лало́нд () — французская фамилия.

 Лалонд, Брис (род. 1946) — французский политический деятель.
 Лалонд, Валери (Valérie Lalonde, род. 1947)— французская актриса и режиссёр.
 Лалонд, Дерек (род. 1972) — американский хоккейный тренер.